Nedre Skarptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Skarptjärn (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (0,66 ha)
Nedre Skarptjärn (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Skarptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn